El apellido Lebrun puede referirse a:

 Ludwig August Lebrun (1752-1790), oboísta y compositor alemán;
 Franziska Lebrun (1756-1791), cantante y compositora alemana;
 Sophie Lebrun (1781-1863), pianista y compositora alemana;
 Albert Lebrun (1871-1950), presidente de Francia entre 1932 y 1940.